Plaats in Indonesië
 Lambangan (Undaan), een plaats in het bestuurlijke gebied Kudus in de provincie Midden-Java
 Lambangan (Wonoayu), een plaats in het bestuurlijke gebied Sidoarjo in de provincie Oost-Java